Administration militaire britannique peut désigner :
 Administration militaire britannique, à Bornéo ;
 Administration militaire britannique, en Libye ;
 Administration militaire britannique, en Malaisie ;
 Administration militaire britannique, en Somalie.